Okręty US Navy o nazwie USS  "Farragut", których patronem był David Farragut:
 Pierwszy "Farragut" (TB-11) był torpedowcem, który wszedł do służby w 1889.
 Drugi "Farragut" (DD-300) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920.
 Trzeci "Farragut" (DD-348) był prototypowym okrętem niszczycieli typu Farragut (1934), który wszedł do służby w 1934.
 Czwarty "Farragut" (DDG-37) był prototypowym niszczycielem typu Farragut (1958), który wszedł do służby w 1960
 Piąty "Farragut" (DDG-99) jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke, który wszedł do służby w 2006.

Farragut